Guerres ophidiennes est dans la continuité de la deuxième saison de la bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, qui suit les seizième et dix-septième tomes (numérotés 15 et 16 car ils suivent les  à 14).

Réalisé par Fabrice Angleraud (dessin) et François Froideval (scénario), Guerres ophidiennes est dans la continuité du second cycle de la série, également appelé . Le  est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
Ce nouvel opus des Chroniques approfondit la menace des ophidiens qui habitent sur le nouveau monde où s'établissent les peuples de l'ancien monde. L'histoire est racontée sous la forme d'un  à une petite fille à propos de son papy, Wismerhill.

Références

Éditions 
Dargaud, 

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2012